Битва под Радогощем — первая битва Тарногродской конфедерации, произошедшая 8 октября 1715 года.

Войска конфедератов сразу же после начала вооруженного выступления атаковали регимент саксонских кирасиров короля Августа II под Радогощем. Регимент под командованием барона Овербека был легко разбит конфедератами. Погибло 230 саксонцев, 150 были взяты в плен, остатки полка рассеяны.

В битве погибли саксонец граф Бенаф, 3 ротмистра и 2 поручика.

Тарногродская конфедерация
Сражения Саксонии
Сражения Польши с войсками немецких княжеств
Сражения в Польше
События 8 октября
Сражения 1715 года